Русские фонды — российская инвестиционная компания, центральный офис расположен в Москве.

Собственники 
Основным бенефициаром компании считается Сергей Васильев.

Руководство 
Председатель совета директоров — Сергей Васильев, директора — Сергей Иванов и Константин Бейрит.

Структура 
В состав группы входят инвестиционные компании «Проспект», «Ай Ти Инвест» продано Da Vinci Private Equity Fund II L.P , «Проспект инвестментс» (Украина ликвидирована), Plasma Enterprises (Кипр), управляющие компании «Паллада Эссет Менеджмент» -Продано Новицкому, «Интерфинанс», пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» (консолидировано несколько пенсионных активов под одним брендом)- Продано Новицкому. ЗАО «Русские Фонды» оказывает инвестиционно-банковские услуги.

На сентябрь 2008 года инвестгруппе «Русские фонды» принадлежало 75 % акций компании ЗАО «Страховая группа», которой, в свою очередь, принадлежал пакет в 50 % минус 1 акция компании «Столичная страховая группа» владевшей 17,3 % акций Банка Москвы.

История 
Компания основана Яковом Шляпочником в 1997 году (впоследствии — основателем и владельцем «Норд-капитала»).

В 1999 году 85 % акций холдинга были приобретены Сергеем Васильевым совместно с партнерами Бейритом Константином и Ивановым Сергеем. Яков Шляпочник проработал в холдинге до января 2002 года генеральным директором после чего покинул холдинг, продав свой пакет акций.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Инвестиционные компании России